Danny Boy peut être :
 un chanteur de rock français : Danny Boy et ses Pénitents
 un film réalisé par Raymond L. Schrock de 1946 : Danny Boy
 un film de 2006 : Danny Boy
 le surnom de Daniel Johnson (père) (voir sobriquets des personnalités politiques au Québec)
 un rappeur : Danny Boy
 Danny Boy, une chanson irlandaise écrite sur le Londonderry Air